María de Portugal puede hacer referencia a las siguientes personas:

Reinas 
 María de Portugal (1313-1357), hija de Alfonso IV de Portugal y Beatriz de Castilla, esposa de Alfonso XI de Castilla.
 María I de Portugal (1734-1816), reina de Portugal de 1777 a 1816;
 María II de Portugal (1819-1853), reina de Portugal de 1826 a 1828 y de 1834 a 1853.

Infantas 
 María de Portugal (1264-1304), hija de Alfonso III de Portugal y Beatriz de Castilla.
 María de Portugal (c.1290),  hija de Alfonso de Portugal y Violante Manuel.
 María de Portugal (1342-1367), hija de Pedro I de Portugal y Constanza Manuel, esposa de Fernando de Aragón, marqués de Tortosa.
 María de Portugal (1521-1577), duquesa de Viseu, hija de Manuel I de Portugal y Leonor de Austria.
 María de Portugal (1538-1577), hija de Eduardo de Portugal, IV duque de Guimarãres e Isabel de Braganza, esposa de Alejandro Farnesio, III duque de Parma, Plasencia y Castro.